Damme steht für:
 Damme (Belgien), eine Gemeinde in Belgien
 Damme (Dümmer), eine Stadt im Landkreis Vechta in Niedersachsen
 Damme (Grünow), ein Ortsteil der Gemeinde Grünow im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Damme (Lieberose), ein Wohnplatz der Stadt Lieberose, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Damme (Nennhausen), ein Ortsteil der Gemeinde Nennhausen im Landkreis Havelland, Brandenburg

 Eisenerzgrube Damme, eine Eisenerzgrube in Damme in Niedersachsen
 Erzbergbau Porta-Damme AG, ein ehemaliges Unternehmen

Personen:
 Ellen ten Damme (* 1967), niederländische Schauspielerin und Sängerin
Felix Damme (1854–1928), deutscher Jurist
 Henri Damme (* 1936), luxemburgischer Fußballspieler
 Jörg Damme (* 1959), deutscher Sportschütze
 Jutta Damme (1929–2002), eine deutsche Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Van Damme
 Tamme